Okręty US Navy o nazwie USS "Broadbill" pochodzącej od szerokodziobów, rodziny ptaków:
 Pierwszy "Broadbill" (SP-823) był okrętem motorowym o drewnianym kadłubie, który został zakupiony przez Marynarkę i wszedł do służby 27 czerwca 1918. Przekazany Straży Przybrzeżnej w San Francisco 3 grudnia 1919.
 Drugi "Broadbill" (AM-58) był trałowcem, którego stępkę położono 23 lipca 1941. Wszedł do służby 13 października 1942. Służył w czasie II wojny światowej i został wycofany 25 czerwca 1954.

Broadbill